Union libérale peut se référer à plusieurs partis politiques :
 Empire allemand : Union libérale (), 1880-1884.
 Australie : Union libérale.
 Chili : , nom pris par l'Alliance libérale qui a existé de 1891 à 1925.
 Espagne :
 Union libérale (), parti politique fondé par Leopoldo O'Donnell en 1854 et disparu en 1874.
 Union libérale, parti politique fondé par Pedro Schwartz en 1983. Il fusionne en 1984 avec le Parti libéral. Le Parti libéral disparaît en 1989 lors de la création du Parti populaire. 
 France :
 Union libérale, coalition de monarchistes libéraux opposants au Second Empire et de républicains modérés, établie en 1861 en vue des élections de 1863 ;
 Union libérale, nom de l'Union libérale républicaine de 1889 à 1892 ;
 Union libérale de la Droite, nom pris par l'Union des droites en 1892.
 Italie : L'Union libérale, appelée simplement et collectivement Libéraux, était une alliance politique formée dans les premières années du  par le Premier ministre italien et leader de la Gauche historique Giovanni Giolitti
 Pays-Bas :  (), 1885-1921.